Iordache se poate referi la:

Nume de familie

 Adalbert Iordache (1919-1995), jucător român de polo pe apă
 Adrian Iordache (n. 1980), fotbalist român
 Adrian Dragoș Iordache (n. 1981), fotbalist român
 Alina Iordache (n. 1982), handbalistă română
 Anastasie Iordache (1933-2009), istoric român
 Claudiu Iordache (1942-2021), om politic și scriitor român 
 Cristian Iordache, jucător și antrenor român de polo pe apă
 Emil Iordache (1954-2005), critic român și istoric literar, eseist, traducător
 Florin Iordache (n. 1960), politician român
 Grațiela Iordache (n. 1965), politiciană română
 Ileana Iordache (1930-2021), actriță română
 Ilie Iordache  (n. 1985), fotbalist român
 Ion Iordache (n. 1974), senator român
 Larisa Iordache (n. 1996), gimnastă română
 Luminița Iordache 1955-2020), politiciană română
 Nelu Iordache (n. 1967), om de afaceri român
 Marius Iordache (n. 1978), jucător român de fotbal
 Mihai Iordache (deputat), (n. 1945), deputat român 
 Mihai Iordache (muzician) (n. 1967), saxofonist român
 Petre Iordache (cornist) (n. secolul al XX-lea), cornist, saxofonist și compozitor român
 Ștefan Iordache (1941-2008), actor român de teatru, radio, voce, film și televiziune
 Vasile Iordache (n. 1950), portar de fotbal român
 Toni Iordache (1942-1987), instrumentist și interpret român
 Traian Iordache (1911-1999), fotbalist și antrenor român
 Virginel Iordache (n. 1959), senator român

Varianta „Iordachi”
 Iordachi Wassilko de Serecki

Nume de botez
 Iordache Conta
 Iordache Cuparencu
 Iordache Golescu
 Iordache Stavrachi

Vezi
 Iordăchescu

Nume de familie românești